Львовская область Украины включает следующие населённые пункты:
 78 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 44 городов,
 34 посёлков городского типа;
 1850 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 7 районам.: Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Дрогобычский район

Золочевский район

Львовский район

Самборский район

Стрыйский район

Червоноградский район

Яворовский район

См. также 
 Города Львовской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины